Gilles Ouellet ist der Name folgender Personen:

* Gilles Ouellet (Erzbischof) (1922–2009), kanadischer Erzbischof von Rimouski
 Gilles Ouellet (Dirigent), kanadischer Dirigent und Komponist